Дриневский — фамилия; имеет женскую форму Дриневская.
 Дриневский, Михаил Павлович (1941—2020) — советский и белорусский музыкант, руководитель и главный дирижёр Национального академического народного хора Республики Беларуси имени Г. И. Цитовича.
 Дриневский, Николай Павлович (1938—2018) — украинский медик, доктор медицинских наук, профессор.